Greklands landslag i vattenpolo syfta på:

 Greklands herrlandslag i vattenpolo
 Greklands damlandslag i vattenpolo